Nimptsch bezeichnet:

 den deutschen Namen der Stadt Niemcza in Niederschlesien in Polen
 den ehemaligen preußischen Kreis Nimptsch in Schlesien
 das Uradelsgeschlecht von Nimptsch, siehe Nimptsch (Adelsgeschlecht)
 die Figur Lene Nimptsch in Theodor Fontanes Roman „Irrungen, Wirrungen“ (1888)

Nimptsch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Siegismund von Nimptsch (1697–1773), königlich polnischer und churfürstlich sächsischer Kammerherr und Direktor der Meißner Porzellanmanufaktur
 Jürgen Nimptsch (* 1954), deutscher Politiker und Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn
 Ulrich Nimptsch (1672–1726), deutscher Mediziner